Стешенко — українське прізвище

 Стешенко Валентина Сергіївна (1934—2014) — українська вчена-демограф
 Стешенко Іван Матвійович (1873—1918) — український громадський і політичний діяч, педагог, літературознавець і письменник, перекладач
 Стешенко Іван Никифорович (1894—1937) — оперний співак-бас
 Стешенко Ірина Іванівна (1898—1987) — українська актриса, письменниця
 Стешенко Микола Володимирович (1927) — український астрофізик
 Стешенко Оксана Михайлівна (1875—1942) — українська письменниця, педагог
 Стешенко Сергій Петрович (1902—1973) — український театральний декоратор
 Стешенко Ярослав Іванович (1904—1939) — український книгознавець і бібліограф
 Стешенко-Куфтіна Валентина Костянтинівна (1904—1953) — українська радянська піаністка, педагог

Див. також 
 Стешко

Українські прізвища
Прізвища на -енко